Това е списък на почетните граждани на град Бургас.

Почетните граждани на Бургас

Източници

Вижте също 
 Списък на кметове на Бургас
 Видни личности от Бургас

Външни препратки 
 Списък на почетните граждани на Бургас, сайт на Община Бургас

!